Синта́гма (, букв. «сопорядок», от  «с» и  «порядок») — многозначный термин, переводящийся как классификация, систематизация; компоновка, расстановка.

 Синтагма — название ряда сочинений, как правило, дающих систематическое обозрение своего предмета.
 Синтагма против всех ересей — сочинение Иустина Мученика.
 Алфавитная синтагма — сочинение Матфея Властаря, сборник канонов Византийского права.
 Syntagma musicum — «Синтагма музыки», фундаментальный музыкально-теоретический трактат М. Преториуса.
 Афинская синтагма — свод норм церковно-канонического права, изданный в Афинах в 1852—1859 годы.
 Синтагма — конституция Греческой Республики.
 Синтагма — линейная единица речи, которая возникает как результат естественного членения потока речи.
 Синтагма — часть действия древнегреческой политической комедии классического периода.
 Синтагма (отряд) в Древней Греции — военный отряд в 256 человек, 1/64 часть фаланги, состоящей из  человек, тактическая и административная единица.
 Площадь Синтагма (Площадь Конституции) — площадь в Афинах.